El término Conciencia hace referencia a varios artículos:

Filosofía y ética 
 Conciencia, conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno y diferente de consciencia
 Conciencia (filosofía)

Psicología y psiquiatría 
 Conciencia (psicología)
 Conciencia (psiquiatría)
 Estado de conciencia y Estado alterado de conciencia

 Sociología y política 
 Conciencia colectiva y Consciencia colectiva
 Conciencia de clase Conciencia de derechos y deberes Conciencia situacional y Consciencia situacional
 Falsa conciencia Objeción de conciencia 
 Preso de conciencia Literatura 
 Monólogo interior o flujo de conciencia, técnica literaria
 Poesía de la conciencia Religión 
 Libertad de culto o de conciencia Conciencia (religión) Conciencia plena''', concepto budista